Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1978/1979' vanns av Hajduk Split före Dinamo Zagreb. Båda lag hamnade på 50 poäng, men Hajduk Split vann på målskillnad.

Dock uppstod kontrovers i första omgången då Rijeka slog Dinamo med 2–1 på Kantridastadion. Dinamo menade att Edmond Tomić, som gick till Rijeka inför säsongen från Lirija, inte avtjänade sitt straff med en match avstängning efter att han tilldelats två gula kort då han spelade för sin tidigare klubb. Två månader senare tilldömdes Dinamo segern med 3–0. Efter överklaganden från båda sidor dömde Jugoslaviens fotbollsförbund till Rijekas fördel 1979. 

Säsongen spelades 12 augusti 1978-17 juni 1979. Det var Hajduk Splits tredje och sista vinst med Tomislav Ivić som tränare, sedan han tidigare lett klubben till tre raka vinster i jugoslaviska cupen 1972, 1973, 1974 och 1976 (ingen cup spelades 1975). Anfallaren Dušan Savić från Röda stjärnan vann skytteligan med 24 mål. Han hade även varit skyttekung säsongen 1974/1975.

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från  föregående säsong och två uppflyttade lag från 1977/1978 Jugoslaviska andraligan som vinnare av andradivisionens östra respektive västra serien. Förstaligan spelades som dubbelserie, med 34 omgångar. Vinst gav två poäng, och oavgjort en.

Čelik Zenica och Trepča Kosovska Mitrovica flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1977/1978 efter att ha slutat på de två sista platserna i tabellen. De två uppflyttade klubbarna var Napredak Kruševac och Željezničar Sarajevo.

Tabell

Mästarna:
Hajduk Split players (league matches/ league mål): Boriša Đorđević 32/4 Šime Luketin 32/3 Vedran Rožić 32 Mišo Krstičević 31/8 Boro Primorac 30/10 Luka Peruzović 30 Dražen Mužinić 29 Ivica Šurjak 27/6 Zlatko Vujović 25/9 Nenad Šalov 25/1 Ivan Budimčević 21 Zoran Vujović 18/4 Slaviša Žungul 17/12 Davor Čop 16/2 Mićun Jovanić 16/2 Špiro Ćosić 11 Damir Maričić 9 Ivica Matković 4 Mario Boljat 3/1 Robert Juričko 2 Milorad Nižetić 2 Marijan Zovko1   Ivan Gudelj 1 Ivan Katalinić 1

Resultat

Skytteligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1978/1979
1978 i Jugoslavien
1979 i Jugoslavien